Doreen Massey (geografkinja), FRSA FBA (1944.), suvremena britanska društvena znanstvenica i geografkinja
 Doreen Massey, barunica Massey od Darwena, britanska političarka iz Laburističke stranke